Terravecchia ima više značenja:
 Terravecchia, Cosenza
 Terravecchia, Salerno